Константин Владимирович Солда́тов (родился 22 марта 1980 года в Баку) — российский театральный режиссёр и педагог, актёр, художественный руководитель Творческого проекта "ART-BANDA", художественный руководитель международного театрального фестиваля "Новые люди".

Биография 
Константин Солдатов родился в Баку в 1980 году. C 1993 года живёт в Калуге. 

С 1997 по 2001 год учился на актёрском факультете ГИТИСа (РАТИ) (мастерская профессора Д. Г. Ливнева). 

С 2001 года — актёр Калужского драматического театра. 

В 2008 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа (РАТИ) (мастерская профессора И. Л. Райхельгауза). 

2008 г - режиссер московского театра "Школа современной пьесы"

С 2009 по 2015 — режиссёр Калужского драматического театра. 

С 2012 — педагог по актёрскому мастерству на курсе ТИ им. Б. Щукина, для Калужского драматического театра. Художественный руководитель курса, профессор — В. П. Поглазов.

 2013, 2016 год — участник лаборатории Народного артиста Российской Федерации, Л. А. Додина.
 В 2014 году учился — Школа Театрального Лидера-2014. Руководители : Е. Гаева, Е. Ковальская, В. Рыжаков.
 2016, 2017 год — Художественный руководитель Кировского драматического театра
 Художественный руководитель Творческого проекта «ART-BANDA»
2018 год - Инновационный Культурный центр (ИКЦ), руководитель театрального направления
2018 год - художественный руководитель международного театрального фестиваля "Новые люди" 
2019 год - руководитель Театральной лаборатории PRO ART'S (г. Калуга)
2020 год - куратор актёрского курса, по специальности «Актёр театра и кино» (Калужский областной колледж культуры и искусств)
2021 год - художественный руководитель Мирнинского театра, г. Мирный, Республика Саха (Якутия)

Творчество

Режиссёрские работы 
 2005 год — спектакль «Облом OFF», М. Угаров, Калужский драматический театр
 2005 год — спектакль «Винни-Пух», А. Милн, Калужский драматический театр
 2007 год — спектакль « Золушка», Е. Шварц — Приднестровский театр драмы и комедии, г. Тирасполь
 2009 год — спектакль «Калека с острова Инишмаан», М. Макдонах — Калужский драматический театр
 2009 год — спектакль «Ромео и Джульетта» — У. Шекспир — Молодёжный театр «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко
 2010 год — спектакль «Таня», А. Арбузов — Калужский драматический театр
 2010 год — спектакль «Экспонаты», В. Дурненков — Калужский драматический театр
 2010 год — спектакль «Планета», Е. Гришковец — «Тятр_Jazz», г. Калуга
 2011 год — спектакль «Парикмахерша» , С. Медведев — Саратовский государственный академический театр драмы им. И. А. Слонова
 2011 год — спектакль «Лекарь поневоле» — Ж. Б. Мольер — Калужский драматический театр
 2010 год — электрический спектакль «220» — «Тятр_Jazz», г. Калуга
 2013 год — спектакль «Театр. Шум за сценой» — М. Фрейн — Калужский драматический театр
 2014 год — спектакль со студентами 3 курса ТИ им. Б. Щукина «Приключение Незнайки и его друзей», Н. Носов — Калужский драматический театр
 2015 год — спектакль «Дракон», Е. Шварц — Калужский драматический театр
 2015 год — музыкальная программа «ДоКОЛИ» по стихам и текстам Коли Сулимы — «ART-BANDA».
 2015 год — спектакль «Край», В. Строгальщиков, инсценировка В.Шергин — Молодёжный театр «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко
 2015 год — спектакль по рассказам Леонида Андреева «Жили-были» — Городской театр г. Шарыпово (Красноярский Край)
 2016 год — спектакль «Старший сын», А. Вампилов — Кировский драматический театр
 2016 год — музыкально — поэтическое представление «Тайны ремесла» — Кировский драматический театр
 2016 год — спектакль «Темные аллеи Бунина» — Кировский драматический театр
 2017 год — спектакль по мотивам стихов Андрея Усачева «Вечный двигатель» — Кировский драматический театр
 2017 год — спектакль «Киров. ЛЕС», по мотивам пьесы А. Н. Островского «Лес» — Кировский драматический театр
2018 год — спектакль совместно с Инновационным Театром Балета по мотивам произведений Ф. Кафки "Клаус. True. Фобия" — ИКЦ (Калуга)
2018 год — спектакль совместно с Андреем Карасевым "Рождение вселенной" — ИКЦ (Калуга)
2018 год — музыкальный спектакль совместно с Ксенией Орловой и Алексеем Майоровым,  по мотивам рассказов И. Бунина "Отношения. Бунин"
2018 год — спектакль "Неодушевленная Галина номер 2" по пьесе Олега Колосова — Городской театр г. Шарыпово (Красноярский Край)
2018 год — спектакль "Новогоднее настроение" по пьесе Анны Богачевой — ИКЦ (Калуга)
2019 год — спектакль "Человек из Подольска" по пьесе Д. Данилова — Театральная лаборатория PRO ART'S (Калуга)
2019 год - спектакль "Живет такой парень" по киноповести В. Шукшина - Камчатский театр драмы (Петропавловск - Камчатский)
2019 год - спектакль "Горка" по пьесе Алексея Житковского — Театральная лаборатория PRO ART'S (Калуга) на сцене ИКЦ
2019 год - спектакль "Севильский цирюльник" по пьесе Бомарше - Русский театр драмы (г. Стерлитамак, Башкирия)
2019 год - спектакль по пьесе Дмитрий Богославского "13 первых правил сформулированные Джеймсом Нейсмитом" - театр "Поиск" (г. Лесосибирск, Красноярский край)
2019 год - история, которую рассказал Том Вейтс, по мотивам произведения А.С.Пушкин "Пиковая дама" - Краснодарский театр драмы (г. Краснодар)
2019 год - сторителлинг для детей по мотивам книги "Мальчик который укусил Пикассо" по произведениям известного художника - PRO ART'S (г. Калуга)
2019 год - спектакль "Хуманитас Инжиниринг" по пьесе Марии Зелинской - PRO ART'S (г. Калуга) 
2020 год - спектакль "Алексей Каренин" по пьеса В. Сигарева - Русский театр в г. Ижевске 
2020 год - пластический спектакль "Это тебя касается" , совместно с ИТБ, хореограф - К. Голыжбина - ИКЦ (Калуга) 
2020 год - спектакль "Джульетта выжила", по пьесе Ю. Тупикиной - Театральная лаборатория PRO ART'S (Калуга) 
2020 год - короткометражный фильм "Игорь стул", продюсер - Л. Клёц, оператор - А. Горлачев 
2021 год - спектакль "Женитьба Фигаро", часть первая - Мирнинский театр 
2021 год - театральный кино-концертный "Многоквартирник", совместно с М. Сажин, М. Гончаров, Мирный театр
2021 год - премьера интерактивной игры "Снежная королева", Мирный театр
2021 год - поэтический марафон "Поэты 20+1", совместно с А. Панов и А. Бебин - Мирный театр
2021 год - сайтспецифик по мотивам пьесы Е. Дорн "И мы смеемся", Мирный театр
2021 год - спектакль "Ромео и DJ Uljetta" по мотивам произведения В. Шекспира, Краснодарский театр драмы им. М.Горького 
2021 год - сказка "Новогоднее настроение" по пьеса А. Богачевой, Мирный театр
2022 год - четыре музыкальных крика "Облако в хип-хоп штанах", Мирный театр

Фестивали, семинары, лаборатории и другие проекты. Грамоты, премии, номинации. 
Участник проектов Британского совета — детские пьесы в театре «Школа современной пьесы» и читки пьес на фестивале «Новая драма»

с 2010 по 2015 — режиссёр читок, на драматургическом конкурсе «Любимовка» (пьесы: В. Шергина «Нетеатральные пьесы три», М. Огневой «Костик» и др)
 В 2007 году участвовал в семинаре драматургов и режиссёров «Ясная поляна», руководитель — М. Угаров
 В 2009 году — член жюри драматургического конкурса «Действующие лица», участник проекта «Класс молодой режиссуры»
 В 2015 году — участник режиссёрской лаборатории в г. Шарыпово, руководитель — П. Руднев
 2013 год — участник фестиваля «Текстура» в г. Пермь
 2009 год — спектакль «Калека с острова Инишмаан», был отмечен премией «Лучший спектакль малой формы» от Министерства культуры Калужской области .
 2015 год — премия калужского отделения СТД за спектакль «Дракон».
 2016 год — на «Красноярской весне» спектакль «Жили-были» признан лучшим спектаклем среди муниципальных театров.
 2016 год — спектакль «Край» участник фестиваля «Коляда- plays» (премия «Лучший актёрский ансамбль»)
 2016 год — лонг-лист «Золотой маски» спектакль «Старший сын» (Кировский драматический театр)
 2016 год — лонг-лист «Золотой маски» спектакль «Край» (театр «Ангажемент», г. Тюмень)
 2016 год — номинация «Режиссура» «Золотой маски», спектакль «Жили-были» (театр г. Шарыпово)
 2016 год — номинация «Спектакль малой формы» «Золотой маски», спектакль «Жили-были» (театр г. Шарыпово)
2017 год — участник режиссерской лаборатории в г. Саратов, эскиз по пьесе Олега Колосова "Неодушевленная Галина номер 2"
 2017 год — участник семинара СТД «Marketing ART»
 2018 год — участник режиссёрской лаборатории в г. Стерлитамак, руководитель — П. Руднев
2018 год — фестиваль Толстой Week End спектакль по пьесе Л. Толстого "Первый винокур, или как чертенок краюшку хлеба заслужил" 
2018 год — лонг-лист «Золотой маски» спектакль "Клаус. True. Фобия" - ИКЦ (Калуга)
2019 год — участник режиссёрской лаборатории в г. Краснодар, посвященной творчеству А.С.Пушкину, эскиз по повести "Пиковая дама"
2019 год — участник режиссёрской лаборатории в г. Псков, эскиз по пьесе М. Райцес "Невидимки" 
2020 год — спектакль "Пиковая дама" участник Пушкинского театрального фестиваля в г. Псков 
2020 год — спектакль "Алексей Каренин" лауреат фестиваля «Мост дружбы» (Йошкар-Ола, 2020)
2021 год — лонг-лист "Золотой маски" спектакль "Алексей Каренин" 
2021 год  — участник режиссерской лаборатории в г. Челябинск, Молодежный театр, по мотивам произведения  К.Чуковского "От двух до пяти"
2021 год — спектакль "Алексей Каренин" участник фестиваля "Толстой" в Ясной поляне 
2021 год — спектакль "Это тебя касается", участник "Международного большого детского фестиваля" 
2021 год — спектакль "Пиковая дама" участник фестиваля "Липецкие театральные встречи" 
2021 год — руководитель продюсерской лаборатории "Сказки народов мирного", совместно с Е.Худяковым и А.Бошенковым, г. Мирный

Кино, видеоработы, клипы, скетчи, ролики. 
2021 год - короткометражный фильм Игорь стул

В Калуге завершились съёмки короткометражки «Игорь-Стул»

2022 год - Мирный театр в Ленске

Примечания

Ссылки 
Театральный фестиваль в Калуге
Калужский драматический театр
 Саратовский театр драмы им. И. А. Слонова
 Театр "Ангажемент"
 спектакль «Парикмахерша», «Областная газета»
 Ника-ТВ. Раздраконили душу.
 Он сказал: «Спасем их души»… и куда-то улетел. Газета «Весть»
 Дракон и все, все, все.
 В калужском театре убили дракон
 Как в кайф иногда чёрным побыть
 Первая весенняя премьера в Драмтеатре
Спектакль «Горка»
Севильский цирюльник, Пьер-Огюстен де Бомарше (BARBERSHOW), комедия
Константин Солдатов. «Человек из Подольска»
Пушкинский фестиваль в Пскове открылся спектаклем "Пиковая дама"
"Живет такой парень" на Камчатке
Биография
Погружение в закулисье романа Толстого
Репетиции онлайн 
История о любви, ревности и власти
Препарируя ревность
Карантин и «Каренин»
Семейная тема и безумное время
Нет повести печальнее на свете: краснодарскому зрителю показали стереодраму «Ромео и Джульетта»
В Краснодарском драмтеатре состоялась премьера стереодрамы «Ромео и Джульетта»
Эксперимент, который создается «здесь и сейчас»

Разве может что-либо встать на пути любви? Уильям Шекспир доказывает, что нет.
Джульетте Ромео не мешал. Краснодарский театр драмы показал «клипового» Шекспира
Режиссерская театральная лаборатория «С любовью, Пушкин!» в Краснодарском академическом театре драмы
Вера Сердечная о спектакле "Ромео и Джульетта" в ПТЖ
Продюсерская лаборатория "Сказки народов Мирного" фильм Андрея Горлачева 
Выпускники  актёрского  факультета ГИТИСа